Bob, el manetes (del seu nom en anglès Bob The Builder), sèrie de dibuixos animats creada al Regne Unit
 Blau de bromotimol (del seu nom en anglès Bromothymol Blue), colorant usat com a indicador de pH
 Buffer de destinació de salts (del seu nom en anglès Branch Target Buffer), memòria cau utilitzada en un predictor de salts